Rufus puede hacer referencia a:

 Rufus (actor), nombre artístico del actor francés-italiano Jacques Narcy.
 Rufus (banda), banda de funk estadounidense.
 Rufus (Oregón), ciudad ubicada en el condado de Sherman, Oregón, Estados Unidos.
 Rufus (revista), revista de cómics de terror española.
 Rufus (software), software portable, libre y de código abierto para Windows que se usa para formatear y crear unidades flash USB de arranque.
 Rufus (Street Fighter), personaje de la serie de videojuegos Street Fighter.
 Rufus, un amigo fiel o Rufus, película de Nickelodeon de 2016.
 Rufus 2, película de Nickelodeon de 2017, secuela de la película anterior.